Osoby o tym nazwisku:
 Ali Zitouni – tunezyjski piłkarz
 Boubaker Zitouni – tunezyjski piłkarz
 Sonia Zitouni – tunezyjska zapaśniczka